A12, A.12 или A-12 могут значить:

Техника 
 A12 / F12 — модель автофургонов серии Alfa Romeo Romeo, выпускавшаяся до 1983 года.
 A12 Matilda — британский средний пехотный танк, выпускавшийся в 1937—1943 годах.
 Lockheed A-12 — американский высотный самолёт-разведчик, выпускавшийся в 1962—1964 годах.
 McDonnell Douglas/General Dynamics A-12 Avenger II — проект всепогодного малозаметного палубного бомбардировщика.
 Abrial A-12 Bagoas — экспериментальный планёр, построенный Жоржом Абиралем в 1931 году.
 NAe São Paulo (A-12) — авианосец ВМС Бразилии, бывший авианосец «Фош» (Foch) ВМС Франции.

Компьютерные устройства 
 Apple A12 — 64-битный микропроцессор компании Apple выпущенный в 2018 году.
 AMD A12-9800 — 64-битный Accelerated Processing Unit (APU) компании AMD.
 ARM Cortex-A12 — лицензируемое ядро 32-битного процессора компании ARM Holdings.

Дороги 
 A12 — автомагистраль во Франции.